Остров фантазий (стилизованный под FANTASY ISL∀ND) — американский фантастический драматический телесериал, созданный Элизабет Крафт и Сарой Фейн для Fox. Это продолжение оригинального сериала в 1977 году. Премьера сериала состоялась 10 августа 2021 года, а за два дня до этого вышел специальный пилотный выпуск, «Добро пожаловать на новый остров фантазий», в котором был показан процесс съёмки сериала, и закадровые моменты.

В ноябре 2021 года сериал был продлён на второй сезон, а 23 декабря 2021 вышел спец выпуск на тему рождества. Премьера второго сезона запланирована на 31 мая 2022 года.

Слоган сериала: «Что этот остров может сделать для тебя?».

Актёрский состав и персонажи

Основные герои 
 Розелин Санчес — Елена Рорк (хозяйка острова, внучатая племянница мистера Рорка из оригинального сериала)
 Киара Барнс — Руби Акуда

Герои второго плана 
 Джон Габриэль Родрикес — Хавьер (пилот и перевозчик всех гостей на остров)

Приглашённые звёзды 
 Беллами Янг — Кристин Коллинз
 Одетта Эннебл — Дафна
 Дэйв Эннебл — Зева
 Дафна Зунига — Марго
 Джози Биссет — Камилла
 Лора Лейтон — Нетти
 Лесли Джордан — Джаспер

Эпизоды

Пилотный эпизод (2021)

1 сезон (2021)

Производство

Начало разработки 
15 декабря 2020 года стало известно, что телеканал Fox заказал современную адаптацию старого «Острова фантазий», созданную Элизабет Крафт и Сарой Фейн. 8 сентября 2021 стало известно, что ведутся переговоры о продлении сериала на второй сезон. 4 ноября 2021 года стало известно, второму сезону — быть.

Кастинг 
21 апреля 2021 года Киара Барнс получила посеянную роль, а Джон Габриэль Родрикес получил роль второго плана, пилота и перевозчика людей на остров. 27 апреля 2021 года Розелин Санчес получила главную роль, владелицы острова Елены Рорк. 5 мая 2021 было объявлено, что Беллами Янг станет приглашённой звездой. 3 июня 2021 было объявлено, что Дэйв и Одетт Эннебл появятся в шоу также, в роли гостей острова. 16 июля 2021 года было объявлено, что звезды " Мелроуз Плейс " Лора Лейтон, Джози Биссет и Дафна Зунига так же появятся в шоу как приглашённые гости. 22 ноября 2021 сообщили, что Родрикес получил главную роль во втором сезоне.

Съёмка 
Съёмки проходили на островах Пуэрто-Рико.

Премьера «Острова фантазий» состоялась на канале Fox 10 августа 2021 года. 8 августа 2021 года, за два дня до премьеры, состоялась премьера пилотного выпуска под названием «Добро пожаловать на новый остров фантазий», в котором был показан процесс съёмки сериала. После продолжения сериала на второй сезон, был объявлен двухчасовой праздничный спец-эпизод под названием «Добро пожаловать в Снежный шар». Эпизод вышел 23 декабря 2021 года. Премьера второго сезона запланирована на 31 мая 2022.

Критика 
Веб-сайт агрегатор обзоров Rotten Tomatoes сообщает о рейтинге одобрения 67 % со средним рейтингом 6,6 из 10 на основе 12 отзывов критиков. Metacritic, использующий среднее значение от критиков, присвоил оценку 62 из 100, что указывает на «в общем-то одобрительные отзывы».

Ссылки 

Остров фантазий
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Fox
Телесериалы Sony Pictures Television